litauisch steht für:

 die litauische Sprache
 aus oder bezogen auf Litauen
 historisch aus oder bezogen auf Preußisch Litauen
 bezogen auf Menschen litauischer Abstammung oder Staatsbürgerschaft, siehe Litauer
 die litauische Küche